L'épreuve de simple femmes en tennis de table fait partie du programme de cette épreuve aux Jeux olympiques d'été de 2020 à Tokyo. L'épreuve a lieu du 24 au  au Tokyo Metropolitan Gymnasium.

Médaillés

Qualification

Calendrier 
 Tour préliminaire : 24 juillet
  : 24 juillet
  : 24 juillet et 26 juillet
  : 26 juillet et 27 juillet
 Huitième de finale : 27 juillet
 Quart de finale : 28 juillet
 Demi-finale : 29 juillet
 Finale : 29 juillet

Têtes de séries 
Les têtes de séries sont basées sur le classement mondial de l'ITTF publié en . Les 16 premières têtes de séries sont directement qualifiées pour le .

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Les joueurs classés entre la  et la  sont directement qualifiés pour le .

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  Polina Mikhailova (ROC)

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Tours préliminaires

Références 

Simple femmes